Ужлеп — посёлок в Красногорском районе Алтайского края. Входит в состав муниципального образования сельское поселение Красногорский сельсовет.

История 
В 1926 году аил Ужлеп состоял из 104 хозяйств. В национальном составе населения того периода преобладали русские. В административном отношении являлся центром Ужлепского сельсовета Старо-Бардинского района Бийского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 77 %.

Примечания 

Населённые пункты Красногорского района (Алтайский край)